Eisenburg steht für:

 Eisenburg (Memmingen), ein Ortsteil von Memmingen
 Herrschaft Eisenburg, lag in unmittelbarer Nachbarschaft der Reichsstadt Memmingen
 Rimetea (deutsch: Eisenburg), eine Gemeinde im Kreis Alba in Siebenbürgen, Rumänien
 Vasvár (deutsch: Eisenburg), eine Kleinstadt in Ungarn

Eisenburg ist der Name von:

 Josef Eisenburg (1927–2017), deutscher Gastroenterologe